Серге́й Игна́тьев: Игнатьев, Сергей Александрович (1898—1969) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Игнатьев, Сергей Владимирович (род. 1986) — российский футболист, левый полузащитник.
 Игнатьев, Сергей Георгиевич (род. 1971) — российский дзюдоист.
 Игнатьев, Сергей Иванович (род. 1982) — российский боксёр.
 Игнатьев, Сергей Михайлович (род. 1948) — российский государственный деятель, председатель Центрального банка России (2002—2013).
 Игнатьев, Сергей Парфёнович (1902—1984) — член Военного совета Каспийской военной флотилии, контр-адмирал.